Michael Matthews er en australsk cykelrytter, der cykler for UCI ProTeam . Fra 2012 til 2016 kørte han for  .

Resultater 

2010
4. etape, Tour of Wellington
1. og 3. etape, Tour de Langkawi
1. etape, Tour of Japan 
2. og 3. etape, Ringerike GP
Verdensmester i landevejscykling (U23)
2011
2. etape, Jayco Bay Cycling Classic
3. etape, Tour Down Under
1. etape, Vuelta Ciclista a Murcia
Rund um Köln
2012
Clasica de Almeria
2013
2. og 4. etape, Tour of Utah
5. og 21. etape, Vuelta a España
2014
Vuelta a La Rioja
3. etape, Baskerlandet Rundt
6. etape, Giro d'Italia
1. etape, Tour de Slovénie
3. etape, Vuelta a España
2015
3. etape, Paris-Nice
1. etape, Baskerlandet Rundt
3. etape, Giro d'Italia
4. etape, Tour de Suisse
2. etape, Tour of Alberta
2016
Prologen og 2. etape, Paris-Nice
10. etape, Tour de France
2017
1. etape, Baskerlandet Rundt
3. etape, Tour de Suisse
Tour de France:
14. etape
16. etape
 Pointtrøjen
2018
Grand Prix Cycliste de Québec
Grand Prix Cycliste de Montréal
Prologen, Romandiet Rundt
2019
Grand Prix Cycliste de Québec
Catalonien Rundt:
2. etape
6. etape
 Pointtrøjen
2020
Bretagne Classic Ouest-France
2022
Catalonien Rundt:
1. etape
14. etape, Tour de France

Grand Tour resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Mandlige cykelryttere fra Australien
Personer fra Canberra